Барон Карл Отто Иоганн Терезиус фрайхерр фон Рихтго́фен (30 мая 1811, Дамсдорф — 7 марта 1888, Гёберсдорф (ныне Уданин, Сьродский повят (Нижнесилезское воеводство), Польша) — немецкий учёный-германист,  права, , , профессор Берлинского университета. Государственный и общественный деятель.

Биография 
Представитель известного немецкого дворянского рода Фон Рихтгофен.

С 1841 по 1860 год читал лекции по конституционному праву на юридическом факультете Берлинского университета. В 1850 году был членом парламента Эрфурта, затем прусской палаты депутатов.

Занимался исследованиями в области истории права, в частности исторической области Фрисландия и внёс большой вклад в создание исторической школы права.

Во время своего пребывания во Фрисландии и Гронингене фон Рихтгофен исследовал древнефризские юридические источники. Фон Рихтгофен страдал от болезни глаз и написал свою книгу Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte, когда был уже полностью слепым.

Избранные труды 
 «Friesische Rechtsquellen» (Берлин, 1840),
 «Altfriesisches Wörterbuch» (Гёттинген, 1840),
 «Untersuchungen über friesische Rechtsgeschichte» (Берлин, 1880—1886),
 «Lex Frisionum» (в «Monumenta Germaniae historica»),
 «Zur Lex Saxonum» (Берлин, 1868).

Отец Фердинанда фон Рихтгофена, геолога, географа и путешественника, основоположника геоморфологии.

Примечания

Ссылки 
 
 Литература Карла фон Рихтгофена и о нём в каталоге Немецкой национальной библиотеки

Бароны Германии
Историки права
Преподаватели Берлинского университета
Германисты
История Фрисландии